FCP est un sigle qui peut signifier :
 Futebol Clube do Porto, un club omnisports portugais ;
 Fonds commun de placement ;
 Final Cut Pro, un logiciel de montage vidéo édité par Apple ;
 Huawei FCP, un protocole de charge rapide.